Ива́н Миха́йлович Ялтанец (род. 17 августа 1935, с. Куручивка, Донецкая область) — профессор (1993) Московского государственного горного университета, доктор технических наук (1991).

Биография 
Родился 17 августа 1935 года в селе Куручивка Ворошиловградской области Украины.

В 1960 году поступил в Московский Горный институт (сейчас – Горный институт НИТУ «МИСиС»).

С 1974 по 1979 годы — проректор Московского Горного института. С 1979 г. — доцент кафедры открытых горных работ этого института. В 1991 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование технологии гидровскрышных работ с размещением гидроотвала в выработанном пространстве карьера». С 1993 г. — профессор.

В 1993—1998 г. — член учёного Совета факультета «Разработка рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых» Московского государственного горного университета. Один из организаторов I съезда гидромеханизаторов России «Настоящее и будущее гидромеханизации в современном мире» (1998). В сентябре 1999 г. избран действительным членом общественной организации Международная академия информатизации.

Является членом советов по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.128.04, Д 212.128.05 при Московском государственном горном университете. Профессор кафедры «Технология, механизация и организация открытых горных работ» МГГУ.

Научная деятельность 
Исследовал полускальные породы на гидротранспорте, проводил технико-экономический анализ гидровскрышных работ с применением ЭВМ. Разработанные им методы расчёта технологических показателей разрезов применяются по сей день.

Автор более 80 публикаций, в том числе трёх монографий, учебника, и двух изобретений.

Избранные труды 
 
 
 
 
  ||

Награды 
 медаль «Ветеран труда» (1987)
 знак «Шахтёрская слава» 3-й степени (1987).

Примечания

Ссылки 
 Ялтанец Иван Михайлович

Выпускники вузов Москвы
Учёные:Горное дело
Выпускники Московского государственного горного университета
Преподаватели Московского государственного горного университета